Písek ist der Name mehrerer Orte in Tschechien
 Písek, Stadt im Okres Písek
 Písek u Jablunkova, Gemeinde im Okres Frýdek-Místek
 Písek u Chlumce nad Cidlinou, Gemeinde im Okres Hradec Králové
 Písek, Ortsteil von Líšťany u Stříbra, Okres Plzeň-sever
 Moravský Písek, bis 1924 Písek, Gemeinde im Okres Hodonín
Weiter besteht ein Ort namens Pisek im Walsh County, North Dakota

Pisek oder Pišek ist der Familienname folgender Personen:
 Janez Pišek (* 1998), slowenischer Fußballspieler
 Johann Baptist Pišek (1814–1873), böhmischer Opernsänger (Bariton), siehe Johann Baptist Pischek
 Nikolina Pišek (* 1976), kroatische TV-Moderatorin
 Sarah Pisek (* 1992), deutsche Sängerin

Písek steht für:
 (2672) Písek, Asteroid des mittleren Hauptgürtels